Negoiu poate fi:

Vârful Negoiu, Munții Făgăraș, vârf montan situat în Masivul Făgăraș
Negoiu, Hunedoara, localitate în județul Hunedoara, Transilvania, România

Altele 
Negoi, localitate în județul Dolj, Oltenia, România
Râul Izvorul Negoiului

Vezi și 
Râul Negoiu (dezambiguizare)
Negoiești
Negoești
Negoiță